Павел Трофимович  (; 1893 год, Койданово, Минский уезд, Минская губерния, Российская империя — 1923 год, Минск, БССР) — белорусский политический деятель, контрреволюционер и антибольшевик.

Биография 
Шляхетский род Калечицев известен под Койданово с XVI века. Родители — рядовой запаса армии Трофим Николаевич и Марфа Иосифовна из Янковских Калечицы — происходили из государственных крестьян д. Макавчицы.

Участник Первой Мировой войны, капитан русской императорской армии.

После февральской революции 1917 года в Койданове «вместо пристава Ильлюкевича и правителя Шпилени остались помещик из Вертник — Артишевский и местечковый — Павел Калечиц».

8 декабря 1918 года, Павел Калечиц назначен начальником Койдановской милиции. В августе 1919 года был арестован польскими оккупационными властями. За Калечица поручился койдановский ксёндз, он был освобожден и вскоре возглавил польское начальство в городе, затем находился в т. н. «нейтральной зоне». В ноябре 1920 года организовал Койдановскую самостоятельную республику, которая просуществовала 4 дня и была разгромлена кавалеристами 12-го стрелкового полка Красной армии.

Калечиц и другие члены «самостоятельной республики» отступили на запад в сторону деревень Дягильно — Касилавичи — Иваново. Калечиц перешел советско-польскую линию фронта, некоторое время жил в Столбцах. Агент столбцовской офензивы (польской военной разведки Второго отдела Генерального штаба). Член информационного отдела «Народного Союза защиты родины и свободы» в Столбцах. По воспоминаниям Б. Савинкова, вызвался представлять белорусское население к северу от восточной границы. В 1921 г. сформировал партизанский отряд в 1500 чел. в м. Раков, где квартировался отряд полковника Беляева.

Был схвачен неизвестными на Столбцовском базаре, переправлен на советскую территорию и передан Минской ЧК. Расстрелян в 1923 году.

Источники 
 Калечыц Павел // Памяць. Гісторыка-дакументальная хроніка Дзяржынскага раёна. Мінск. 2004. С. 127.
 Высоцкий Н. И. Верность служебному долгу. Посвящается 90-летию образования Дзержинской милиции. Дзержинск. 2008. С. 5, 7.
 Н. И. Стужинская (Минск, Беларусь). Даниил Иванов: белорусский эталонный атаман // Крестьянский фронт 1918—1922 гг. Сборник статей и материалов. С. 159—196.
 Борис Савинков на Лубянке. Документы [Текст] / науч. ред. А. Л. Литвин; сост.: В. К. Виноградов [и др.]. — Москва : РОССПЭН, 2001 С. 263—281.

Персоналии:Дзержинск (Минская область)
Казнённые в 1921 году
Расстрелянные в Белорусской ССР‎
Люди, которые были похищены и убиты‎